Dit is de wereldranglijst van juli 1994 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 21 juli 1994.

Mannen 07